Pauck ist der Familienname folgender Personen:

Engelbert Pauck (18. Jahrhundert), Franziskaner aus Warendorf
Heinz Pauck (1904–1986), deutscher Drehbuchautor
Wilhelm Pauck (1901–1981), deutsch-amerikanischer Historiker und Theologe

Siehe auch:
Pauk
Bauck